Изма́йлов (Изма́йлова) — русская фамилия.

Известные носители:
 Измайловы — дворянские роды.

Измайлов

А—И 
 Измайлов, Аббас Халилуллович (1920—1992) — полный кавалер ордена Славы.
 
 Измайлов, Алексей Рафекович (род. 1970) — российский легкоатлет-сверхмарафонец.
 Измайлов, Али Зебейрович (род. 1993) — российский боксёр.
 Измайлов, Алмас Жасланович (род. 2002) — казахстанский футболист.
 
 Измайлов, Артемий Васильевич (ум. 1634) — русский военный и государственный деятель, окольничий и воевода.
 Измайлов, Аскер Джафарович (1905—1983) — азербайджанский советский кинооператор-постановщик.
 Измайлов, Бахтияр Искандерович (род. 1983) — российский историк.
 Измайлов, Валентин Денисович (1922—1970) — советский учёный-математик.
 Измайлов, Валерий Рюрикович (род. 1970) — советский и российский футболист.
 Измайлов, Василий Васильевич (1885—1930) — священник Русской православной церкви, священномученик.
 Измайлов, Владилен Васильевич (1933—2004) — советский и российский учёный-океанолог, эколог, полярник.
 
 Измайлов, Вячеслав Яковлевич (род. 1954) — российский журналист и общественный деятель, военный обозреватель «Новой газеты».
 Измайлов, Герасим Григорьевич (до 1745 — после 1795) — русский купец и мореплаватель.
 Измайлов, Евгений Аскерович (род. 1939) — русский художник-график и живописец.
 
 Измайлов, Илья Измаилович (1882—1937) — священник Русской православной церкви, священномученик.
 Измайлов, Искандер Лерунович (род. 1960) — российский археолог и историк.

Л—Э 
 
 Измайлов, Лион Моисеевич (род. 1940) — российский артист эстрады, писатель-сатирик, сценарист.
 Измайлов, Марат Наилевич (род. 1982) — российский футболист.
 Измайлов, Мешади Мирза Кафар — азербайджанский архитектор конца XIX века.
 
 Измайлов, Никифор Борисович (в монашестве Сергий; 1795—1863) — архимандрит Свято-Троицкого Ахтырского монастыря.
 
 
 
 Измайлов, Риамир Адамович (1930—1983) — советский авиаконструктор.
 Измайлов, Роман Игоревич (род. 1990) — российский прыгун в воду.
 Измайлов, Сергей Владимирович (род. 1975) — украинский легкоатлет.
 Измайлов, Фазиль Марданович (род. 1951) — первый заместитель префекта Северного административного округа Москвы.
 Измайлов (Исмайлов), Филипп Филиппович (1794—1863) — русский писатель.
 Измайлов, Чингиз Абильфазович (1944—2011) — российский психофизиолог.
 Измайлов, Энвер Серверович (род. 1955) — советский и украинский гитарист.

Псевдоним 
 Наиль Измайлов (Идиатуллин, Шамиль) (род. 1971) — российский журналист и писатель.



Топоним 
 Измайлов — хутор в Новокубанском районе Краснодарского края России.

См. также 

 
 
 
 
 
 Исмаил

Примечания